Али́ — многозначное слово:

Топоним 
 Али — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.
 Али — село в Илийском районе Алматинской области, Казахстан.
 Али — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Али — село в Бейнеуском районе Мангистауской области, Казахстан.
 Али — китайское название округа Нгари в Тибетском автономном районе.
 Али — село в Грузии. Находится в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли.

В культуре 
 Али — персонажи грузинской мифологии, злые духи, живущие в лесу, скалах, в развалинах, у реки, забирающееся в конюшни.
 «Али» — художественный фильм Майкла Манна.
 «ALI» — студийный альбом российского рэп-исполнителя Лигалайза, выпущенный в 2020 году.

Фамилия 
 Абий Ахмед Али (род. 1976) — эфиопский политический и государственный деятель премьер-министр Эфиопии с 2018 года. Лауреат Нобелевской премии мира (2019).
 Али, Азам (род. 1970) — певица иранского происхождения.
 Али, Азиз (род. 1980) — кенийский боксёр.
 Али, Айреш (род. 1955) — мозамбикский политик, премьер-министр.
 Али, Алаа (род. 1996) — иракский футболист, правый защитник.
 Али, Артур Фаридович (род. 1994) — российский кёрлингист.
 Али, Белал (род. 1988) — легкоатлет, представляющий Бахрейн и специализирующийся в беге на 800 и 1500 метров.
 Али, Гада (род. 1989) — ливийская легкоатлетка.
 Али, Газанфар (род. 1978) — пакистанский и британский хоккеист на траве.
 Али, Гёц (род. 1947) — немецкий историк и публицист, исследователь национал-социализма.
 Али, Зурах (род. 1994) — джибутийская легкоатлетка.
 Али, Ирфаан (род. 1980) — политический деятель Гайаны.
 Али, Камаль Хасан (1921—1993) — египетский военный и государственный деятель, премьер-министр Египта.
 Али, Лейла (род. 1977) — американская профессиональная спортсменка-боксёр.
 Али, Мансур (1919—1975) — государственный деятель Бангладеш, премьер-министр.
 Али, Махершалалхашбаз (род. 1974) — американский актёр.
 Али, Мохаммед (урождённый Ка́ссиус Марсе́ллус Клей; 1942—2016) — американский боксёр.
 Али, Надиа (род. 1980) — пакистано-американская певица и автор песен.
 Али, Насир (род. 1959) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Али, Ниа (род. 1988) — американская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 100 метров с барьерами.
 Али, Нур (род. 1974) — пакистанский гонщик спортивных болидов.
 Али, Рамла — сомалийская и британская боксёрша.
 Али, Рубина (род. 1999) — индийская актриса.
 Али, Сабахаттин (1907—1948) — турецкий писатель и поэт, педагог.
 Али Ахмед Мулла (род. 1945) — саудовский муэдзин в мечети аль-Харам в Мекке.
 Али, Салим (1896—1987) — индийский орнитолог и натуралист.
 Али, Самина (род. 1969) — американская писательница и активистка, родившаяся в Индии.
 Али, Татьяна (род. 1979) — американская актриса, продюсер и певица.
 Али, Тарик (род. 1943) — британско-пакистанский писатель, историк, публицист, режиссёр, сценарист.
 Али, Таха (род. 1998) — шведский футболист.
 Али, Фарид Ахмедович (род. 1992) — украинский футболист.
 Али, Хайдер (род. 1979) — пакистанский боксёр.

Прочее 
 Али — военная авиабаза в Ираке.

См. также 
 Алли (значения)
 Аль (значения)
 Эли (значения)
 Мухаммед Али (значения)